Bitz (Zollernalbkreis), een plaats in de Duitse deelstaat Baden-Württemberg
Bitz (Denkendorf), een plaats in de Duitse gemeente Denkendorf